Stanisław Zajdel (ur. 1890) – starszy szeregowy 5 Pułku Piechoty Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości (13 września 1933) i Krzyżem Walecznych
 Stanisław Zajdel (ur. 1894) – plutonowy 3 Pułku Piechoty Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości (20 lipca 1932) i Krzyżem Walecznych (trzykrotnie), absolwent c. k. Szkoły Realnej w Krośnie
 Stanisław Zajdel (ur. 1955) – sztangista, reprezentant Polski

Przypisy